Dadian est :
Dadiani est le titre que prend le souverain de la Mingrélie.
c'est aussi le nom d'une célèbre famille arménienne de Constantinople, connue dès le , et dont un des derniers représentants, Khadji Arakel Dadian (1753-1812), s'est illustré dans l'industrie, surtout par son habileté dans la fabrication des machines, et a mérité le surnom de Vaucanson de l'Arménie.

Source

Histoire de l'Arménie
Histoire de la Géorgie
Noblesse géorgienne